-{Luxor Media}- () је хрватско предузеће основано у децембру 2006. године у Загребу, као део предузећа  -{Luxor System}-. Сврха предузећа је покретања производа -{Luxor}- на територијама Хрватске, Словеније и Босне и Херцеговине.

Покретање -{Luxor Media}- обележава директну намеру синхронизације лиценцираних послова на теритпријама република бивше Југославије.

Референце 

Предузећа из Загреба